Adelheid van Normandië (1026-1090)
 Adelheid van Normandië (1005-1038)